Bundestagswahlkreis 17 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Mecklenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Bad Doberan – Güstrow – Müritz (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Hamburg-Bergedorf (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Hamburg-Wandsbek (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Hamburg III (1949 bis 1961)